Evansdale ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Evansdale (Florida), im Seminole County
 Evansdale (Iowa), im Black Hawk County
 Evansdale (North Carolina), im Wilson County
 Evansdale (Virginia), im Prince William County
 Evansdale (West Virginia), im Monongalia County

in Neuseeland:
 Evansdale (Neuseeland)